World Class (читается «Ворлд Класс») — крупнейшая российская сеть фитнес-клубов. Миссия компании – популяризация здорового образа жизни и развитие в России фитнес-инфраструктуры мирового уровня. Клубы World Class представлены в трех сегментах («люкс», «премиум» и «бизнес») и предлагают полный комплекс фитнес-услуг – тренажерные залы, групповой и индивидуальный тренинг, онлайн-фитнес, бассейны, детский фитнес, русскую и турецкую бани, центры красоты и здоровья World Class SPA, а также услуги спортивной медицины и реабилитации, магазины спортивных товаров, спортивно-развлекательный досуг для взрослых и детей, включая организацию соревнований и выездных фитнес-туров. В тренерском составе сети олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы и мастера спорта международного класса. По состоянию на конец 2022 года под брендом World Class работают 48 собственных и 64 франчайзинговых клуба в 41 городе в 11 странах – России, Казахстане, Грузии, Кыргызстане, Азербайджане, Беларуси, Турции, Монако, Швейцарии, Австралии и на Кипре.

История 
История компании начинается в 1993 году, когда в Москве, на улице Житной был открыт первый фитнес-клуб World Class. В 1995 году по инициативе World Class была проведена первая Международная фитнес-конвенция и выставка-ярмарка «Фитнес-индустрия». Ежегодная Международная фитнес-конвенция – крупнейший в России форум массовой физкультуры и спорта, призванный продемонстрировать последние новинки и достижения мировой фитнес-индустрии. В 1996 году World Class стал сетью фитнес-клубов, а Ольга Слуцкер ее президентом и генеральным директором. В 1999 году стартовало франчайзинговое направление по открытию фитнес-клубов под брендом World Class на всей территории России и стран СНГ. В 2000 году открылся первый клуб в «черной» люксовой линейке World Class «Жуковка». В 2000 году World Class впервые провел чемпионат среди своих клиентов — «Летние игры». В 2001 году прошли первые в истории российского фитнеса Олимпийские игры по летним видам спорта в загородном клубе World Class «Жуковка». В 2002 году в Москве был открыт World Class Lady’s – первый в России клуб только для женщин. В 2004 году в Астане (Казахстан) открылся первый международный франчайзинговый клуб. В 2007 году «Русская Фитнес Группа» присоединила к себе сеть спортивных клубов MaxiSport, с этого же года Ольга Слуцкер стала президентом и председателем Совета директоров фитнес-корпорации «Русская Фитнес Группа». Компания продолжила активно развиваться, росло число клубов, география присутствия расширилась на страны СНГ. В 2014 году сеть фитнес-клубов World Class стала поставщиком Олимпийских игр 2014 года в Сочи в категории «Услуги для фитнеса». World Class организовал 5 фитнес-пространств и предоставил своих лучших тренеров во время проведения Олимпийских игр в Сочи. В 2015 году был открыт первый клуб в Европе World Class Монако. В 2018 франчайзинг World Class и сеть отелей Rixos объявили о глобальном сотрудничестве, в рамках которого все тренажерные залы отелей Rixos станут фитнес-студиями World Class. В 2019 году в рамках Российской недели фитнеса MIOFF состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между World Class и Российским международным олимпийским университетом (РМОУ), которое подразумевало разработку и реализацию совместных образовательных программ, направленных на популяризацию физической культуры и спорта и продвижение здорового образа жизни, обучение менеджмента фитнес-индустрии с привлечением опыта World Class в РМОУ, а также организацию экспертного диалога по актуальным вопросам развития спортивной индустрии и индустрии фитнеса в России и мире. В 2019 году World Class University получил лицензию на образовательную деятельность и с этого момента выдает дипломы дополнительного профессионального образования, зарегистрированные в госреестре, которые соответствуют профстандарту фитнес-индустрии. В 2020 году World Class преодолел отметку в 100 клубов. В марте 2020 года, во время локдауна World Class запустил проект бесплатных онлайн-тренировок, получивший широкую популярность в период пандемии. В этом же, 2020 году World Class стал членом АОФИ — некоммерческой организации, объединяющей предпринимателей отечественной фитнес-отрасли. В 2021 году компания выпустила собственный цифровой продукт — приложение для самостоятельных занятий фитнесом WannaFit. World Class является основателем института персональных тренеров в России. В компании разработана система сертификации, которую ежегодно проходят все инструкторы сети.

Собственники и руководство 
 Ольга Слуцкер — президент и председатель Совета директоров фитнес-корпорации «Русская Фитнес Группа».
 Николай Прянишников — генеральный директор.
 Евгения Костина — директор по стратегии и маркетингу.
 Татьяна Тарасова — вице-президент по управлению и развитию сети салонов World Class Spa.
 Сергей Иванченко — вице-президент по экономике и финансам.
 Владимир Александровский — директор по развитию бизнеса.
 Ольга Буркова — директор по сервису и операционным процессам.
 Вячеслав Екимов — директор по продажам.
 Юлия Ходьбина — вице-президент по правовым вопросам.
 Наталия Бояркина — директор по персоналу.
 Александр Мартынов — фитнес-директор.
 Екатерина Лопатина — директор направления франчайзинг.

Награды 
Брэнд года EFFIE:
 2001 год.
 2004 год.
 2008 год.
 2011 год.

 2000 год. В списке 25 лучших фитнес-клубов мира, по итогам ежегодного рейтинга фитнес-клубов мира Global 25.
 2005 год. Супербренд российского рынка. 

 2006 год. Оператор клуба в Европе, по версии IHRSA. 
 2017 год. Всероссийская премия управления клиентским опытом CX AWARDS в категории «Медицина и ЗОЖ (спортивные центры)».
 2018 год. Международная премия RED DOT Award за проект бассейна World Class «Олимпийский» архитектурной студии VOX Architects.
 2018 год. Премия «Золотая звезда» международной компании Business Initiative Directions (BID) за лидерство в качестве. 
 2019 год. Федеральная премия в сфере здорового образа жизни и экологии Live Organic Awards. 
 2021 год. Премия «Спорт и Россия» в номинации «Лучший онлайн-продукт в области фитнеса».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании World Class
 Russian women create a world-class fitness experience
 CTI helps to improve work performance of geographically distributed fitness clubs of world class chain

Компании России
Фитнес